Велимир Караджов Гиновски е икономист и политик от Социалистическа република Македония.

Биография 
Роден е на 5 февруари 1912 година в дебърската паланка Галичник, Западна Македония. Завършва Икономическия факултет на Скопския факултет, а след това специализира индустриална политика във Виена. Между 1950-1952 заместник-директор на Републиканския завод за стопанско планиране. От 1953 до 1954 е началник на стопанство към Община Тетово. В периода 1955-1960 година е директор на комбината Тетекс в Тетово. От 1961 до 1963 е секретар на Индустриалната камара на Македония. Между 1963 и 1965 е назначен за републикански секретар за стопанство към Изпълнителния съвет на Социалистическа република Македония. В периода 1965-1969 е заместник-съюзен секретар по финансите в Белград. От 1969 до 1984 е генерален директор на ХЕК Югохром в Тетово.

Родословие

Бележки 

Министри на Социалистическа република Македония
Родени в Галичник
Възпитаници на Скопския университет
Гиновски